José Rafael Magdalena Benedito (nacido el 6 de diciembre de 1968 en Segorbe, (Castellón, España)) es un profesor universitario y político local de Segorbe. Actualmente es profesor titular en el departamento de Ingeniería Electrónica, y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Universidad de Valencia). Aparte de su labor docente e investigadora, ha participado en la gestión universitaria de manera activa, y ha sido alcalde y concejal de la localidad de Segorbe.

Reseña biográfica 
José Rafael Magdalena Benedito (Lic. Físicas 1991, Dr. Físicas 2000) es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia. Profesor de la Universitat de Valencia desde 1994, actualmente es profesor titular en el departamento de Ingeniería Electrónica, y Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Universidad de Valencia). Ha impartido docencia en Ciencias Físicas, Ingeniería de Telecomunicaciones, grado en Ciencia de datos y en varios másteres interuniversitarios. Fue becario en el AIDO (Parque Tecnológico, 1992), responsable de Física Médica en Dextromédica (1993), desarrollador web en la Fundación Universidad Empresa de Valencia (1996-1997) y profesor asociado en el departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia (1998). Ha sido Director del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UV, miembro del Claustro, del Consell de Govern y de la Comisión Económica de la UV. Además, ha sido socio fundador de tres empresas de corte tecnológico.

En su vertiente política, ha sido alcalde de la localidad castellonense de Segorbe (2015-2019) y concejal de la misma localidad (2019-2020).

Su labor investigadora se inició en ingeniería biomédica y telemedicina, y desde 2003 está realizando su investigación en el área de Machine Learning. Tiene numerosas publicaciones internacionales de reconocido prestigio, comunicaciones a congreso y libros y capítulos de libro, tanto de carácter científico como docente. Asimismo ha sido investigador principal en varios proyectos y ha participado como investigador en numerosos proyectos europeos y nacionales. Ha sido miembro de AENOR, IEEE y de INNS, y actualmente es miembro de la AVISA (Asociación Valenciana de Informática SAnitaria). Sus áreas de trabajo son visualización avanzada de datos en bioingeniería, problemas de optimización y aprendizaje máquina cuántico.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 Sitio web personal.

Físicos
Alcaldes de Segorbe
Políticos locales
Alcaldes
Decanos